Чильярон-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 17,24 км². Население — 128 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары